Rawsthorne est un patronyme anglo-saxon, notamment porté par :
 Alan Rawsthorne (1905-1971), compositeur britannique,
 Isabel Rawsthorne (1912-1992), artiste-peintre britannique,
 Noel Rawsthorne (1929-2019), organiste et compositeur britannique.

Patronyme anglais